Цито́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Тит.

Известные носители 
 Цитович, Андрей Григорьевич — доктор медицины, действительный статский советник
 Цитович, Гавриил Акимович — доктор медицины, действительный статский советник
 Цитович, Геннадий Иванович (1910—1986) — советский, белорусский музыковед.
 Цитович, Иван Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор

См. также 
 Цитовичи
 Цытович

Примечания